Evans House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Evans House (Arizona), ID-Nr. 76000375
 Evans House (Kentucky), ID-Nr. 85003729
 Evans House (Kentucky), ID-Nr. 85001837
 Evans House (Ohio), ID-Nr. 84003692
 Evans House (Virginia), ID-Nr. 72001529